Ірпінська міська територіальна громада — територіальна громада в Україні, в Бучанському районі Київської області. Адміністративний центр — місто Ірпінь.

Утворена 12 червня 2020 року шляхом об'єднання Ірпінської міської ради обласного значення, Козинцівської сільської ради Бородянського району та Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району.

Кордони:

Межує: 
 
захід – Макарівська ОТГ

схід –Коцюбинська ОТГ, Гостомельська ОТГ

північ – Бучанська ОТГ, Бородянська ОТГ

південь – Дмитрівська ОТГ

Коротка історична довідка

Своєю появою м. Ірпінь зобов’язане будівництву залізної дороги Київ-Ковель, яке розпочалося у 1899 році. Навколо дороги, неподалік м. Києва, працівники залізниці засновують дачні селища Ірпінь, Буча та Ворзель. Селища Ірпінь та Буча отримали свої назви від однойменних річок, біля яких вони розташувалися.

У 1956 році селищу Ірпінь надається статус міста районного підпорядкування у складі Києво-Святошинського району. Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 30 грудня 1962 року Ірпеню надається статус міста обласного підпорядкування, до нього включені селища міського типу Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське.  Ірпінь стає приміською зоною столиці України м. Києва, місцем творчості і відпочинку української інтелігенції, містом з власною розвиненою інфраструктурою, мережею навчальних, культурно-освітніх, медичних та оздоровчих закладів. 01 січня 2007 року Постановою Верховної Ради України №3434-IV від 09 лютого 2006 року селище міського типу Буча Ірпінської міської ради Київської  області  віднесено до  категорії міст та надано йому статус міста обласного значення.

Адміністративно-територіальний устрій  Ірпінської міської територіальної громади 
 До Ірпінської міської територіальної громади входять місто Ірпінь, села Михайлівка-Рубежівака, Забуччя, Козинці та Діброва. Ірпінь — місто обласного значення в Україні у передмісті Києва. Розташоване на річці Ірпінь. Населення міста Ірпінь 60084 осіб.  Віддалене від Києва на 7 км. Має площу 3705,1 га. Михайлівка-Рубежівка – село, до 25 жовтня 2020 року центр сільської ради. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада включала в себе два населені пункти: село Михайлівка-Рубежівака та село Забуччя. Загальгальна площа села Михайлівка-Рубежівка – 2135,61 га, кількість населення – 5114 особи, села Забуччя – 114 га та 326 осіб відповідно.  Козинці – село, до 25 жовтня 2020 року центр сільської ради. До складу Козинцівської сільської ради входило село Діброва. Найближча залізнична станція – Немішаєве, за 7 км. Площа   – 1753,5 га. Населення – 1115 осіб Діброва – село, входило до 25 жовтня 2020 року до складу Козинцівської сільської ради. Розташоване за 1 км від с. Козинці. Площа – 496.6935 га. Населення – 549 особи. Після виборів 25 жовтня, в рамках добровільного об’єднання громад, місто Ірпінь села Михайлівка-Рубежівака, Забуччя, Козинці та Діброва об’єдналися в Ірпінську територіальну громаду та обрали орган місцевого самоврядування Ірпінську міську раду.

Річки, озера, ставки: 
м. Ірпінь:

- річка Ірпінь довжиною 9,5 км;

- річка Буча довжиною 4,2 км;

с. Михайлівка-Рубежівка:

- річка Буча довжиною 7,5 км;

- річка Мислін довжиною 4,7 км;

- озеро по Садовій площею 2,8 га;

- озеро  Ваканець площею 6,5 га;

- озеро Кавунове площею 1,9 га;

- пожарна водойма площею 0,9 га;

- озеро села Забучча площею 0,5 га;

с. Козинці:

-річка Мислин довжиною 4,2 км;

-ставки 3-шт. площею 9, 7 та 3 га; 

с. Діброва:

- штучне озеро «Мошко» площею 4 гектари

Історичні та історико-архітектурні пам’ятки

Населені пункти 
У складі громади 1 місто (Ірпінь) і 4 села:
 Діброва
 Забуччя
 Козинці
 Михайлівка-Рубежівка

Старостинські округи 
 Козинцівський
 Михайлівсько-Рубежівський

Джерела 

Громади Бучанського району
Засновані в Україні 2020